Bellville désigne :

Localités 

 Bellville, province du Cap-Occidental

 Bellville, Géorgie
 Bellville, Ohio
 Bellville, Texas

Voir aussi